Ваидеј има више значења:

 Ваидеј (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Ваидеј (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији